Branko Brnović – allenatore di calcio ed ex calciatore montenegrino
 Dragoljub Brnović – ex calciatore jugoslavo
 Nenad Brnović – ex calciatore montenegrino